Edge Consulting är ett IT-konsultbolag som grundades 1999. Kunderna består främst av större företag inom bank- och försäkringsbranscherna i Stockholmsområdet. Man säljer teknisk expertis och systemutveckling samt tjänster inom IT-området.

Edge Consulting köptes 2004 av Acando.

Externa länkar
Acandos webbplats 

Svenska IT-företag
Företag bildade 1999